

Aziende 
 Hainan Airlines – compagnia aerea cinese
 Hainan Mazda Motor – nome originario della Haima Automobile, azienda automobilistica cinese

Geografia 
Cina
 Hainan – provincia
 Hainan – area abitata della provincia di Hainan
 Hainan – area abitata della provincia di Heilongjiang
 Hainan – area abitata della provincia di Jiangsu
 Hainan – area abitata della provincia di Sichuan
 Distretto di Hainan – distretto della Mongolia Interna
 Prefettura autonoma tibetana di Hainan – prefettura autonoma della provincia del Qinghai

Altro 
 Hainan – popolo della Cina
 Prefettura apostolica di Hainan – sede della Chiesa cattolica in Cina
 Università di Hainan – università di Haikou, in Cina
 3024 Hainan – asteroide della fascia principale